Сент-Жемм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 60 км на північний захід від Пуатьє, 70 км на північ від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 155 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 407,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Жемм на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Жемм на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Жемм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр